Yoyo steht für:

 alternative Schreibweise für das Spielzeug Jo-Jo
 Originaltitel von Yoyo, der Millionär, französischer Spielfilm (1965)
 Name eines Roboters in Holmes & Yoyo, US-amerikanische Fernsehserie
 Yoyo (Lom), Fluss in Kamerun
 Yoyo (Tano), Fluss in Ghana
 Yoyo (Mambéré), Fluss in der Zentralafrikanischen Republik
 YoYo Games, schottisches Software-Unternehmen
 Rai Yoyo, italienischer Fernsehkanal
 XEV Yoyo, ein italienisch-chinesischer Kleinstwagen

Yo Yo steht für:
 Yo Yo (* 1971), US-amerikanische Rapperin

Yo-Yo steht für:
 Yo-Yo Girl Cop, japanischer Actionfilm
 Yo-Yo Records, deutsches Musiklabel
 Yo-Yo-Vereinigung Deutschland, deutscher Verband von Jo-Jo-Spielern

Siehe auch:
 Jojo
 Yoyo@home
 Yo-yo de-spin